Чха Тонмін  (, 24 серпня 1986) — південнокорейський тхеквондист, олімпійський чемпіон.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
Досьє на sport.references.com 

Південнокорейські тхеквондисти
Південнокорейські олімпійські чемпіони
олімпійські чемпіони з тхеквондо
чемпіони літніх Олімпійських ігор 2008
Тхеквондисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Південнокорейські бронзові олімпійські медалісти
Уродженці Сеула